Джеймс Уайт: Уайт, Джеймс (1928—1999) — британский писатель-фантаст.
 Уайт, Джеймс () — автоним британского писателя-анималиста Джеймса Хэрриота.
 Уайт, Джеймс (род. 1982) — американский баскетболист.

См. также 
 «» — фильм  с Синтией Никсон, Скоттом Мескади и Роном Ливингстоном, вышедший в 2015 году.